

Села:
 Свиридівка — Житомирська область, Коростенський район
 Свиридівка — Полтавська область, Лохвицький район

Свиридівка — село, Мінська область, Крупський район